Gai Aufidi Victorí, orador romà, conseller de Marc Aureli.
 Marc Piavoni Victorí, emperador romà
 Victorí el Jove, emperador romà
 Victorí (vicari), vicari de les illes Britàniques romanes.
 Victorí de Petàvia, bisbe de Petàvia (Pettaw).
 Gai Mari Victorí, gramàtic i retòric romà 
 Màxim Victorí, escriptor romà
 Victorí de Camerino, bisbe i sant.